|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2014 vond plaats van 28 juli tot en met 3 augustus 2014 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Washington 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Magdaléna Rybáriková kwam in deze editie van het toernooi niet voorbij de eerste ronde.

Ook de als eerste geplaatste Lucie Šafářová sneuvelde in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Japanse Kurumi Nara in drie sets. Koeznetsova wist voor het eerst sinds vier jaar weer eens een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens slaagde er niet in haar openingspartij te winnen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Lucie Šafářová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kristina Mladenovic
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Julia Görges
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Taylor Townsend
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Tornado Alicia Black
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Zarina Diyas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Kurumi Nara
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Madison Keys
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Alizé Cornet
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Shelby Rogers
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Kristýna Plíšková
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Marina Erakovic
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Bojana Jovanovski
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Olivia Rogowska
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Kiki Bertens
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Sorana Cîrstea
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Kristina Mladenovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Taylor Townsend
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Zarina Diyas
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=0r
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Kurumi Nara
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Shelby Rogers
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Marina Erakovic
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Bojana Jovanovski
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Sorana Cîrstea
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Kristina Mladenovic
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Kurumi Nara
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Marina Erakovic
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Bojana Jovanovski
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Kurumi Nara
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Marina Erakovic
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=4
}}

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Vera Doesjevina was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Aoyama speelde samen met Gabriela Dabrowski, en wist haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Sania Mirza, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Shuko Aoyama / Gabriela Dabrowski''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Japanse koppel Hiroko Kuwata en Kurumi Nara in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Aoyama had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Dabrowski geen.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar partner Alizé Cornet (Frankrijk) strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Washington 2014
Washington